L'édition 2016 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 24 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Marin Čilić remporte l'épreuve en simple, Marcel Granollers et Jack Sock celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Mónaco, de l'Australien Nick Kyrgios, suspendu 8 semaines par l'ITF, du Croate Borna Ćorić et de l'Espagnol Rafael Nadal, qui a mis un terme à sa saison 2016 en raison d'une blessure au poignet qui le handicape depuis Roland-Garros. Ils sont respectivement remplacés par Florian Mayer, Taylor Fritz, Mikhail Youzhny et Dušan Lajović.

Lauréats 
Marin Čilić remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Kei Nishikori.

En double, Marcel Granollers et Jack Sock remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Robert Lindstedt et Michael Venus. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2016
Sport en Suisse en 2016
Tennis en octobre 2016